Jaume Arbós i Serra (Terrassa, 1952), jugador d'hoquei sobre herba català
 Jaume Arbós i Tor (Sant Hipòlit de Voltregà, 1824 - Barcelona, 1882), químic català